Melange - mescolanza cromatica di tessuti
Melange (o Spezia) - sostanza immaginaria dell'universo fantascientifico del Ciclo di Dune di Frank Herbert
Melange Viennese - specialità particolare di caffè originaria di Vienna, composta da espresso e latte
Melange tettonico